Оксю́тенко Володи́мир Микола́йович ( 27 квітня 1956), Погреби (Броварський район) –  19 травня 2020 року, Бровари – політичний та громадський діяч, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильська атомна електростанція .

Життєпис 
1973 року закінчив Броварську середню школу № 3. 

У 1974-1976 роках служив у Збройних силах. Після закінчення строкової служби працював на Броварському ремонтно-механічному заводі (БРМЗ) спочатку слюсарем, а потім механіком транспортного відділу.

Трудову діяльність почав вантажником-експедитором на матеріально-технічній базі Облдержпостачу в Броварах.

З 1973 по 1982 рік без відриву від виробництва навчався в Українській сільськогосподарській академії, після закінчення якої отримав диплом за спеціальністю «Інженер-механік автотракторного парку та сільгоспмашин».

У травні 1982 року трудовим колективом БРМЗ був направлений на роботу в органи внутрішніх справ, призначений у Броварське МРЕВ ДАІ на посаду державтоінспектора. Розробляв правила та накази, що регламентують роботу реєстраційно-екзаменаційних відділень ДАІ.

1986 року брав активну участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції у місті Прип'ять. Упродовж трьох місяців виконував обов'язки начальника Чорнобильського МРЕВ і на цей час був змушений  оселитися в зоні. У результаті опромінення  радіацією отримав смертельно небезпечне захворювання – панкреонекроз, але зміг вижити завдяки операції, яку провів відомий хірург-геній Олександр Шалімов. У 2018 році на знак  вшанування пам'яті лікаря знявся у документальній стрічці «Александр Шалимов. 100 лет как один день» для телеканалу Інтер (телеканал) та в інтерв'ю «Медична спільнота відзначає 100-ліття від дня народження хірурга-генія Олександра Шалімова» для телеканалу 1+1.

У 2002 році був призначений начальником того ж МРЕВ ДАІ. Отримав звання підполковника міліції.

У лютому 2006 року переведений до Центру Безпеки Дорожнього Руху при ДДАІ МВС України, призначений на посаду головного спеціаліста, а згодом – заступника начальника відділу.

У серпні 2008 року звільнений з ОВС з посади заступника начальника відділу за власним бажанням за вислугою років.

Родина 
Батько: Оксютенко Микола Савович – помічник майстра Дарницького шовкового комбінату, помер у 2002 році.
Мати: Коваленко Марія Степанівна – ткаля Дарницького шовкового комбінату, померла у 2008 році.
Дружина: Оксютенко Олена Василівна. 
Донька: Оксютенко Тетяна, 1981 р. н.
Син: Оксютенко Костянтин, 1986 р. н.

Політична та громадська діяльність 
У 2006 році на виборах до органів місцевого самоврядування балотувався як кандидат на посаду міського голови міста Бровари та зайняв третє місце за результатами голосування.

3 2006 року працював у виконкомі міста Бровари на громадській посаді.

У 2010 році став членом Броварської міської організації Партія Зелених України та Головою постійної комісії з питань регламенту, правопорядку, депутатської етики та інформаційної політики міської ради, м. Бровари. Регулярно звітував перед виборцями щодо виконання своїх обов'язків.

У 2015 році став депутатом партії «Єдність» (перше місце у списку) у Броварській міській Раді. Був закріплений за округом №3.

Під час  депутатської діяльності сприяв підвищенню безпеки міста. Зокрема розробив програму відеоспостереження «Безпечне місто 2017-2019». Також підтримував створення комунального підприємства для охорони Броварів «Муніципальна варта», завданням якої є охорона правопорядку та комунального майна, співпраця з поліцією тощо. 21 грудня 2017 року під час засідання сесії Броварської міської ради депутати розглянули проект рішення щодо створення «Муніципальної варти». За створення підприємства з повноваженнями, які не регламентуються чинним законодавством, проголосував міський голова Ігор Сапожко, секретар ради Петро Бабич та ще 12 депутатів, в їх числі В.М. Оксютенко.

Нагороди 
За період служби у ДАІ, з 1982 по 2006 рік, неодноразово відзначався органами внутрішніх справ, Міністерством Оборони, виконавчою владою та громадськими організаціями.

У 2002 році нагороджений знаком пошани Броварського району.

Посилання 
 
 
 
 

Ліквідатори аварії на ЧАЕС
Громадський діяч
Депутати Броварської міської ради